Esistono più comuni francesi con questo nome

 Ainvelle – Alta Saona
 Ainvelle – Vosgi